Stiphrosoma är ett släkte av tvåvingar. Stiphrosoma ingår i familjen sumpflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sumpflugor
Stiphrosoma